Bona de Artois, (1396 - 17 de septiembre de 1425, Dijon) duquesa consorte de Borgoña, fue hija de Felipe de Artois, conde de Eu, y María, duquesa de Auvernia.

Matrimonios 
Se casó por vez primera en Beaumont-en-Artois el 20 de junio de 1413, con Felipe II, conde de Nevers. Era hijo de Felipe el Atrevido y Margarita III, condesa de Flandes. La pareja tuvo dos hijos:
 Carlos, conde de Nevers
 Juan II, conde de Nevers
Felipe fue asesinado en la batalla de Agincourt en 1415, contra el rey inglés Enrique V, quien ganó la batalla contra Carlos de Albret y Carlos VI de Francia.

Su hijo mayor Carlos lo sucedió como conde de Nevers. Sin embargo, debido a la minoría de edad de su hijo, Bona actuó como regente desde 1415 hasta 1424. Ella sucedió a su tía Juana de Artois como señora de Dreux y de Houdain.

Tras la muerte de Felipe, Bona se casó con su sobrino Felipe el Bueno, Duque de Borgoña el 30 de noviembre de 1424 en Moulins-Engilbert. Su primer matrimonio con Micaela de Valois no tuvo descendencia que viviera y ella había muerto joven, de manera que Felipe se casó con Bona.

A veces se confunde a Bona con la tía biológica de Felipe, también llamada Bona (hermana de Juan Sin Miedo, vivió en 1379-1399), en parte debido a la dispensa papal que se necesitaba para el matrimonio entre una tía por matrimonio y una tía biológica.

El matrimonio de Bona y Felipe duró poco más de un año y no quedaron hijos supervivientes. Bona murió el 17 de septiembre de 1425 en Dijon al dar a luz. Aún sin hijos que lo sobrevivieran, Felipe se casó con Isabel de Portugal y tuvo tres hijos, entre ellos Carlos el Temerario.

Referencias

Linaje 
Antepasados de Bona en tres generaciones

Duquesas consortes de Borgoña (con los Valois)
Duquesas consortes del siglo XV

Condes de Flandes

Nobles francesas del siglo XIV
Nobles francesas del siglo XV
Fallecidos en Dijon